

Toponymes et hydronymes

Allemagne 
 La Horn, une rivière franco-allemande coulant dans le pays de Bitche (Moselle) et en Rhénanie-Palatinat.
 Horn, une ville de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat.

Australie 
 L'île Horn, une île australienne située au bout du Cap York.

Autriche 
 Horn, une petite ville de Basse-Autriche, capitale du district qui porte son nom.

Chili 
 Le cap Horn est le point extrême de l'Amérique du Sud,
 Le Faux Cap Horn est le nom donné à l'extrémité méridionale de l'île Hoste située immédiatement au nord de l'île Horn,
 L'île Horn, île où se trouve le cap Horn.

États-Unis 
 L'île Horn, une île américaine du Golfe du Mexique.

France 
 Le Horn, un petit fleuve côtier du Léon en Bretagne,
 La Horn, une rivière franco-allemande coulant dans le pays de Bitche (Moselle) et en Rhénanie-Palatinat,
 Le Breidenbach, un ruisseau de ce même pays de Bitche qui s'appelait autrefois Horn,
 Althorn, autrefois Horn, écart de la commune de Goetzenbruck traversé par ce ruisseau,
 Les îles Horn, un archipel de Wallis-et-Futuna.

Norvège 
 Horn, une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Pays-Bas 
 Horn, un village (commune de Leudal, ancienne commune de Haelen), qui a donné son nom au comté de Horn,
 Horn, hameau de la commune de Stede Broec,
 Den Horn, village de la commune de Zuidhorn, province de Groningue.
 Horn, nom parfois donné en français à la ville de Hoorn qui a donné son nom au cap Horn et l'Île Horn.

Royaume-Uni 
 Horn, un village du Rutland, en Angleterre.

Suède 
 Horn, une localité suédoise de la commune de Kinda.
 Horn, une localité suédoise de la commune de Skövde.

Suisse 
 Horn, une commune suisse.

Patronyme 
 Alfred Horn (1918-2001), mathématicien américain ;
 Alfred Aloysius Horn (1861-1931), explorateur britannique ;
 Arvid Horn (1664-1742), personnalité politique suédoise ;
 August Wilhelm von Horn (1800-1886), général prussien ;
 Camilla Horn (1903-1996), danseuse et vedette du cinéma muet allemande ;
 Cäsar Horn (1914-1945), résistant communiste allemand contre le nazisme pendant la Seconde guerre mondiale ; 
 Dimítris Horn (1921-1998), acteur de théâtre et de cinéma grec ;
 Erna Horn, femme de Julius Arndt ;
 Fanny Welle-Strand Horn (1988-), biathlète norvégienne ;
 Franz Christoph Horn (1781-1837), littérateur allemand ;
 Fredric Horn (1725-1796), général suédois ;
 Georg Horn, ou Georgius Hornius (1620-1670), professeur et écrivain allemand ;
 Georg Horn (1841-1919), homme politique allemand ;
 George Henry Horn (1840-1897), entomologiste américain ;
 Guido Horn d'Arturo (1879-1967), astronome italien d'origine autrichienne ;
 Gustaf Horn (1592-1657), chef de guerre suédois ;
 Gyula Horn (1932-2013), homme politique hongrois ;
 Hans Horn (1873-1968), ingénieur, homme politique, dirigeant sportif norvégien ;
 Hans Horn (1933-2008), homme politique allemand ;
 Heinrich Wilhelm von Horn (1762-1829), général prussien ;
 Hermann Horn (1850-1918), industriel et homme politique allemand ;
 Horn (Fernand Van Horen) (1909-2005), caricaturiste sportif du journal Le Soir ;
 Jaycee Horn (né en 1999), joueur américain de football américain ;
 Jeremy Horn (1975-), pratiquant de combat libre américain ;
 Joe Horn (1972-), joueur américain de football américain ;
 Kate Horn (1826-1896), actrice et directrice de théâtre canadienne ;
 Karl von Horn (1807-1889), homme politique prussien ;
 Karl von Horn (1833-1911), homme politique prussien ;
 Kate Horn (1826-1896), actrice et directrice de théâtre canadienne ;
 Keith Van Horn (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Marie-Christine Horn (1973-), écrivaine suisse ;
 Michelle Horn (1987-), actrice américaine ;
 Mike Horn (1966-), aventurier suisse ;
 Nicole Horn (1988-), nageuse zimbabwéenne ;
 Paul Horn (1930-), flûtiste américain de jazz ;
 Philipp Horn (1994-), biathlète allemand
 Rebecca Horn (1944-), artiste allemande ;
 Rudi Horn (1938-), musicien allemand ;
 Shirley Horn (1934-2005), chanteuse et pianiste de jazz américaine ;
 Stefanie Horn (1991-), kayakiste germano-italienne ;
 Trevor Horn (1949-), producteur et musicien britannique ;
 
 Willi Horn (1909-1989), kayakiste allemand ;
 Nicolas Van Horn (ou Van Hoorn), flibustier ;
 Svend Horn (1906-1992), homme politique danois ;
 Zoot Horn Rollo (1949-), guitariste américain.

Autres 

 La bataille de Little Big Horn en 1876, aux États-Unis entre une coalition de Sioux et de Cheyennes et la cavalerie de l'US Army ;
 Les clauses de Horn sont utilisées en calcul propositionnel ;
 Le Roman de Horn est un roman d’aventure de 14 866 vers rédigé en anglo-normand vers 1170 ;
 Horn, personnage de J. R. R. Tolkien apparaissant dans le Seigneur des anneaux ;
 Le horn est un dispositif utilisé en physique des particules pour générer des faisceaux de neutrinos.
 Le horn est un pic pyramidal aux pentes souvent abruptes, dû à l’action de quatre  glaciers de cirque œuvrant sur les deux versants d’une arête sommitale.

Voir aussi

, traduction de horn en anglais et en allemand
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme